EuroPass - 欧洲通 est une société créée en  qui commercialise des services de gestion des médias sociaux chinois et des prestations de paiement mobile chinoises permettant aux entreprises non chinoises de partager des informations sur leurs produits et services auprès des touristes chinois visitant l'Europe.

Historique 
Après avoir passé huit ans en Chine, Guillaume de Roquefeuil constate lors de son retour en France en 2015, que l’environnement digital chinois est non seulement différent mais également plus abouti que celui d’Occident. En effet, l’interdiction d’y utiliser les réseaux sociaux tels que Facebook, Google, Whatsapp ou Twitter a permis l’émergence de géants locaux et de prestations digitales propres à la Chine. La plus célèbre d’entre elles : WeChat qui regroupe plus d’un milliard d’utilisateurs.  

L'entreprise est alors créée en . 

En février 2016, elle réalise une première levée de fonds auprès de Partech Venture. 

En , elle est sélectionnée pour rejoindre le Welcome City Lab, l'incubateur touristique de Paris (Paris & Co). 

En mars 2017, l'entreprise intègre l'accélérateur des Galeries Lafayette. 

En mai 2017, une levée de fonds est réalisée auprès de Global Blue, SwiftPass technologies et Partech Venture Investment Fund. 

En août 2017, les outils WeChat de RATP sont créés.

En avril 2018, EuroPass remporte l'appel d'offres pour la création d'outils WeChat pour l'aéroport de Nice.

En juillet 2018, un partenariat est conclu avec Global Blue et WeChat Pay afin d'offrir aux partenaires marchands une gamme de services de paiement et de remboursement auprès des voyageurs chinois.

En aout 2018, la société développe le mini-programme de navigation sur WeChat pour la RATP. 

En 2019, elle rejoint l'accélérateur Swave Fintech de Paris (Paris & Co) et lance le mini-programme click and collect pour la RATP.

Controverse et suspicion de faux trafic web 
Le 19 avril 2021, le journal en ligne La Lettre A publie une enquête du journaliste d'investigation Robin Carcan qui met en avant plusieurs zones d'ombres concernant les pratiques d'EuroPass: "Les dessous d'EuroPass, la start-up préférée d'Atout France pour faire le buzz en Chine". L'article rapporte entre autres que Miaozhen Systems, une agence chinoise de renom spécialisée dans l'analyse de solutions publicitaires digitales, a pratiqué pour le compte de plusieurs entreprises un audit de certaines opérations menées par EuroPass. L'agence chinoise a ainsi détecté que sur une campagne digitale menée par EuroPass pour le compte de l'agence d'attractivité Hello Lille (et d'autres destinations européennes), l'influenceur chinois sollicité n'avait pas obtenu 167 171 likes comme indiqué sur son compte, mais 10 099. De la même manière, cette analyse avait montré que le blogueur chinois Lay Yun, invité pour l'opération de communication "Noël à Paris" menée par EuroPass pour le compte de l'Office de tourisme de Paris en 2019, ne jouissait en réalité que de 5,6% de followers authentiques parmi les 1,2 million affichés. 

L’article mentionne également qu’EuroPass semble bénéficier du soutien depuis novembre 2016 de Christian Mantei, directeur d'Atout France jusqu'en 2019, qui "a largement contribué à mettre le pied à l'étrier à l'agence digitale". La santé financière de la société est par ailleurs mise en doute, avec des pertes cumulées fin 2019 chiffrées à 2 millions d’euros, soit un million de plus que fin 2018.

Notes et références 

Entreprise ayant son siège dans les Hauts-de-Seine
Entreprise fondée en 2015